Wyschnewe (ukrainisch ; die russische Entsprechung lautet Wischnjowoje/ oder Вишневое/Wischnewoje) heißen einige Orte in der Ukraine:

Wyschnewe, Stadt in der Oblast Kiew, Rajon Rajon Kiew-Swjatoschyn, sowie die Dörfer und Siedlungen:

Autonome Republik Krim:
Wyschnewe (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk

Oblast Charkiw:
Wyschnewe (Blysnjuky), Dorf im Rajon Blysnjuky (bis 2016 Radhospne)
Wyschnewe (Isjum), Dorf im Rajon Isjum
Wyschnewe (Krasnohrad), Dorf im Rajon Krasnohrad
Wyschnewe (Satschepyliwka), Dorf im Rajon Satschepyliwka
Wyschnewe (Walky), Dorf im Rajon Walky
Wyschnewe (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk (bis 2016 Profintern)

Oblast Cherson:
Wyschnewe (Skadowsk), Siedlung im Rajon Skadowsk
Wyschnewe (Beryslaw), Dorf im Rajon Beryslaw
Wyschnewe (Kachowka), Dorf im Rajon Kachowka

Oblast Chmelnyzkyj:
Wyschnewe (Stara Synjawa), Dorf im Rajon Stara Synjawa
Wyschnewe (Schepetiwka), Dorf im Rajon Schepetiwka
Wyschnewe (Tschemeriwzi), Dorf im Rajon Tschemeriwzi (bis 2016 Leninske)

Oblast Dnipropetrowsk:
Wyschnewe (Krynytschky), Siedlung im Rajon Krynytschky
Wyschnewe (Mahdalyniwka), Dorf im Rajon Mahdalyniwka
Wyschnewe (Nowomoskowsk), Siedlung im Rajon Nowomoskowsk (bis 2016 Frunse)
Wyschnewe (Kamjanske), Siedlung städtischen Typs im Rajon Kamjanske
Wyschnewe (Pokrowske), Dorf im Rajon Pokrowske
Wyschnewe (Schyroke), Dorf im Rajon Schyroke
Wyschnewe (Sofijiwka), Dorf im Rajon Sofijiwka
Wyschnewe (Solone), Dorf im Rajon Solone (bis 2016 Radjanske)

Oblast Donezk:
Wyschnewe (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe
Wyschnewe (Pokrowsk), Siedlung städtischen Typs im Rajon Pokrowsk

Oblast Kiew:
Wyschnewe (Shuriwka), Dorf im Rajon Shuriwka

Oblast Kirowohrad:
Wyschnewe (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
Wyschnewe (Mala Wyska), Siedlung im Rajon Mala Wyska (bis 2016 Uljaniwka)
Wyschnewe (Nowoukrajinka), Dorf im Rajon Nowoukrajinka (bis 2016 Oktjabrske)

Oblast Luhansk:
Wyschnewe (Antrazyt), Dorf im Rajon Antrazyt
Wyschnewe (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk

Oblast Mykolajiw:
Wyschnewe (Arbusynka), Dorf im Rajon Arbusynka

Oblast Odessa:
Wyschnewe (Beresiwka), Dorf im Rajon Beresiwka (bis 2016 Tscherwonyj Ahronom)
Wyschnewe (Lyman), Dorf im Rajon Lyman (bis 2016 Petrowskowo)
Wyschnewe (Podilsk), Dorf im Rajon Podilsk
Wyschnewe (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka (bis 2016 Schowtnewe)
Wyschnewe (Tatarbunary), Dorf im Rajon Tatarbunary
Wyschnewe (Welyka Mychajliwka), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka (bis 2016 Kirowe)

Oblast Poltawa:
Wyschnewe (Chorol), Dorf im Rajon Chorol (bis 2016 Petriwka)
Wyschnewe (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky (bis 2016 Swerdlowske)
Wyschnewe (Lochwyzja), Dorf im Rajon Lochwyzja
Wyschnewe (Orschyzja), Dorf im Rajon Orschyzja (bis 2016 Kujbyschewe)
Wyschnewe (Pyrjatyn), Dorf im Rajon Pyrjatyn
Wyschnewe (Schyschaky), Dorf im Rajon Schyschaky

Oblast Riwne:
Wyschnewe (Demydiwka), Dorf im Rajon Demydiwka

Oblast Saporischschja:
Wyschnewe (Polohy), Dorf im Rajon Polohy
Wyschnewe (Melitopol), Dorf im Rajon Melitopol
Wyschnewe (Wassyliwka), Dorf im Rajon Wassyliwka
Wyschnewe (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Stadt Sewastopol:
Wyschnewe (Sewastopol), Dorf im Rajon Nachimow

Oblast Schytomyr:
Wyschnewe (Schytomyr, Nowohujwynske), Dorf im Rajon Schytomyr, Siedlungsgemeinde Nowohujwynske
Wyschnewe (Korosten), Dorm im Rajon Korosten (bis 2016 Radjanske)
Wyschnewe (Schytomyr, Korostyschiw), Dorf im Rajon Schytomyr, Stadtgemeinde Korostyschiw
Wyschnewe (Berdytschiw), Dorf im Rajon Berdytschiw
Wyschnewe (Tschernjachiw), Dorf im Rajon Tschernjachiw

Oblast Sumy:
Wyschnewe (Konotop), Dorf im Rajon Konotop
Wyschnewe (Sumy), Dorf im Rajon Sumy (bis 2016 Schowtnewe)
Wyschnewe (Trostjanez), Dorf im Rajon Trostjanez

Oblast Tscherkassy:
Wyschnewe (Drabiw), Siedlung im Rajon Drabiw

Oblast Tschernihiw:
Wyschnewe (Bachmatsch), Dorf im Rajon Bachmatsch
Wyschnewe (Bobrowyzja), Dorf im Rajon Bobrowyzja (bis 2016 Tscherwonoarmijske)
Wyschnewe (Nossiwka), Dorf im Rajon Nossiwka
Wyschnewe (Ripky), Dorf im Rajon Ripky

Oblast Winnyzja:
Wyschnewe (Kalyniwka), Dorf im Rajon Kalyniwka (bis 2016 Schowtnewe)
Wyschnewe (Tscherniwzi), Dorf im Rajon Tscherniwzi